Mercedes-Benz Arena oder Mercedes-Benz-Arena ist der Name folgender Veranstaltungsanlagen:

 Mercedes-Benz Arena (Berlin), Multifunktionshalle in Berlin
 Mercedes-Benz Arena (Shanghai), Multifunktionshalle in Shanghai
 Mercedes-Benz Arena (Stuttgart), Fußballstadion in Stuttgart

Siehe auch:
 Mercedes-Benz Stadium, Stadion in Atlanta, Georgia, Vereinigte Staaten
 Mercedes-Benz Superdome, Multifunktionshalle in New Orleans, Vereinigte Staaten